The Assistant ist der Titel von:
 The Assistant, englischer Titel der Erzählung Der Gehilfe (Bernard Malamud) (1957)
 The Assistant (Fernsehserie) aus dem Jahr 2004

The Assistant lautet der Filmtitel folgender Produktionen:
 The Assistant (1998), kanadischer Film von  Daniel Petrie
 The Assistant (2019), US-amerikanischer Film von Kitty Green